Стрельба из лука на XXV летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Австралия, Индонезия, КНДР, Тайвань, Турция, Швеция по разу выходили в ¼ финала (0,75 очка).

Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Женщины. Командное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Командное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
Стрельба из лука в Испании